Bilal () ist ein männlicher Vorname arabischer Herkunft, der im arabischen und persischen Sprachraum, in der Türkei, Aserbaidschan und auf dem Balkan vorkommt. Er tritt auch als Familienname auf.

Namensträger

Historische Person 
 Bilal al-Habaschi, Weggefährte des islamischen Propheten Mohammed

Vorname 

 Bilal Akgül (* 1982), türkischer Radrennfahrer
 Bilal Arular (* 1949), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Bilal Aziz (* 1985), türkisch-libanesischer Fußballspieler
 Bilal Başacıkoğlu (* 1995), niederländisch-türkischer Fußballspieler
 Bilal Benkhedim (* 2001), französischer Fußballspieler
 Bilal Çiloğlu (* 1998), türkischer Judoka
 Bilal Çubukçu (* 1987), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Bilal Gülden (* 1993), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Bilal Hassani (* 1999), französischer Singer-Songwriter
 Bilal Kamarieh (* 1996), deutsch-libanesischer Fußballspieler
 Bilal Kısa (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Bilal Saad Mubarak (1972–2018), katarischer Kugelstoßer
 Bilal Nichols (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Bilal Özdemir (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Bilal Philips (* 1947), muslimischer Prediger und Autor
 Bilal Sonses (* 1989), türkischer Popmusiker und Songwriter
 Bilal Tabti (* 1993), algerischer Leichtathlet
 Bilal Türkgüler (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Bilal Xhaferri (1935–1986), albanischer Schriftsteller und Publizist

Familienname 
 Ali Rıza Bilal (* 1966), türkischer Ruderer
 Cheb Bilal (* 1966), algerischer Raïsänger
 Enki Bilal (* 1951), französischer Comiczeichner, Illustrator und Filmregisseur
 Hasan Bilal (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Mohamed Ould Bilal, mauretanischer Politiker
 Wafaa Bilal (* 1966), irakischer Künstler

Künstlername 
 Bilal (Sänger) (* 1979), US-amerikanischer Soulsänger und Songwriter

Weiteres 
 Bilal-Moschee, nach Bilal al-Habaschi benannte Moscheen
 Bilal-Moschee (Aachen), zweitälteste Moschee Deutschlands
 Bilal Muslim Mission, Missionsbewegung der Schiiten

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname
Albanischer Personenname